Panjiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Panjiang (socken i Kina, Hunan), 
 Panjiang (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar